Die Lehrerin steht für:

 Die Lehrerin, früherer Name einer deutschen Fachzeitschrift (1910–1924), siehe Die Lehrerin in Schule und Haus
 Die Lehrerin, original The Prime of Miss Jean Brodie, Roman von Muriel Spark (1960), siehe Die Blütezeit der Miss Jean Brodie

Filmtitel:
 Die Lehrerin (1983), japanischer Spielfilm von Yutaka Osawa
 Die Lehrerin (2011), deutscher Fernsehfilm von Tim Trageser
 Die Lehrerin (2019), französischer Spielfilm von Denis Dercourt